Pedro Martín può riferirsi a:

 Pedro Martín (1987-), rugbista a 15 spagnolo
 Pedro Martín (1992-), calciatore spagnolo